Серге́й Ковале́нко:
 Коваленко, Сергей Анисимович (1921—1945) — Герой Советского Союза (посмертно).
 Коваленко, Сергей Викторович (род. 1984) — украинский футболист.
 Коваленко, Сергей Владимирович (род. 1976) — российский борец (греко-римский стиль).
 Коваленко, Сергей Иванович (род. 1947) — советский баскетболист.